Австралия  на летних Олимпийских играх 1904 была представлена двумя спортсменами в одном виде спорта, которые не выиграли ни одной медали.

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты Игр 
 Официальный протокол игр 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1904 года